Alvite pode ser:

 Alvite - freguesia no concelho de Cabeceiras de Basto, Portugal
 Alvite - freguesia no concelho de Moimenta da Beira, Portugal

Você pode também estar à procura do parónimo Alvito.

Desambiguação